

Бачина — село в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Бачина — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства